Anacanthobatis stenosomus ou Anacanthobatis stenosoma est une espèce de poissons de la famille des Anacanthobatidae.

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 

Rajiformes (nom scientifique)
Rajiformes